Gouden Driehoek (drielandenpunt), het drielandenpunt van Laos, Myanmar en Thailand
Gouden Driehoek (gebied), een groot gebied in Laos, Myanmar en Thailand
Gouden Driehoek (prijs), een prijs voor bewezen diensten aan de homogemeenschap
Gouden Driehoek (Zuidbroek) is een bedrijventerrein en wijk in Zuidbroek, Midden-Groningen
Loge De Gouden Driehoek, een vrijmetselaarsloge in Paramaribo, Suriname